Чуйское — название населённых пунктов в Киргизии:

 Чуйское — село в Аламудунском районе Чуйской области.
 Чуйское — село в Кеминском районе Чуйской области.

См. также 
 Чуй (значения)